Todos Santos kan syfta på:

Guatemala 

 Municipio de Todos Santos Cuchumatán, kommun i Departamento de Huehuetenango
 Todos Santos Cuchumatán, kommunhuvudort, Departamento de Huehuetenango,

Mexiko 

 Todos Santos, Baja California Sur, 
 Todos Santos, Durango, Tamazula,